Svetovno prvenstvo v rokometu 2007 je bilo dvajseto Svetovno prvenstvo v rokometu in je potekalo v dvanajstih nemških mestih od 19. januarja do 4. februarja 2007. Prvenstva se je udeležilo 24 reprezentanc, svetovni prvak pa je poslala Nemčija, Slovenija je zasedla 10. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev doslej.



Prizorišča 
Tekmovanje je potekalo v 12. nemških mestih.

Organizacijski komite 

 Ulrich Strombach, predsednik OK
 Horst Bredemeier
 Reiner Witte
 Wolfgang Gremmel
 Harald Wallbaum
 Peter Sichelschmidt
 Charly Hühnergarth
 Uwe Schwenker

Maskota 
Uradna maskota Svetovnega prvenstva je bil veveričjak „Hanniball“.

Potek tekmovanja

Prvi del 

24 nasprotnikov je bilo razdeljenih v 6. skupin po 4 ekipe. Ta del tekmovanja je potekal od 20. januarja do 22. januarja. Najboljši dve ekipi iz posamezne skupine se uvrstita v glavni del tekmovanja. 3. in 4. uvrščeni ekipi pa igrata proti 3. in 4. uvrščenimi ekipami iz drugih skupin.

14. julija 2006 so izžrebali naslednjo razporeditev v skupine:

Tekme med izpadlimi ekipami 

Ekipe, ki so se v prvem delu uvrstile na 3. ali 4. mesto so v glavnem delu razdeljene v 4. skupine po 3 ekipe.

Tekme so bile razporejene med 24. in 26. januarjem. 28. januarja sta se pomerili zmagovalni ekipi iz skupine I in II za 13. mesto, drugo uvrščeni za 15. mesto in tretje uvrščeni za 17. mesto. Ekipe v skupini III in IV pa so igrale za 19., 21. in 23. mesto po istem načinu kot v skupini I in II.

Glavni del 

Glavni del je potekal med 24. in 28. januarjem. Ekipe so bile razdeljene v dve skupini po 6 ekip. Prve štiri ekipe iz vsake skupine so se uvrstile v četrtfinale.

Končna uvrstitev 

Tekme za končno razporeditev so bile razporejene med 30. januarjem in 4. februarjem (finale).

Legenda
 GF - seštevek golov reprezentance
 GA - goli nasprotnih reprezentanc
 GRAZ - razlika med prejetimi in zadetimi goli

Prvi del

Skupina A (Wetzlar) 

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Slovenija || 3 || 3 || 0 || 0 || 102 || 71 || 31 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Tunizija || 3 || 2 || 0 || 1 || 97 || 77 || 20 || 4
|-
| align="left"|  Kuvajt || 3 || 1 || 0 || 2 || 85 || 94 || -9 || 2
|-
| align="left"|  Grenlandija || 3 || 0 || 0 || 3 || 68 || 110 || -42 || 0
|}

Skupina B (Magdeburg) 

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"| Islandija || 3 || 2 || 0 || 1 || 106 || 76 || 30 || 4
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"| Francija || 3 || 2 || 0 || 1 || 103 || 63 || 40 || 4
|-
| align="left"| Ukrajina || 3 || 2 || 0 || 1 || 90 || 79 || 11 || 4
|-
| align="left"| Avstralija || 3 || 0 || 0 || 3 || 48 || 129 || -81 || 0
|}

Skupina C (Berlin/Halle) 

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"| Poljska || 3 || 3 || 0 || 0 || 87 || 57 || 30 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"| Nemčija || 3 || 2 || 0 || 1 || 84 || 69 || 15 || 4
|-
| align="left"| Argentina || 3 || 1 || 0 || 2 || 57 || 81 || -24 || 2
|-
| align="left"| Brazilija || 3 || 0 || 0 || 3 || 65 || 80 || -15 || 0
|}

Skupina D (Bremen) 

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Španija || 3 || 3 || 0 || 0 || 109 || 76 || 33 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Češka || 3 || 2 || 0 || 1 || 97 || 88 || 9 || 4
|-
| align="left"|  Egipt || 3 || 1 || 0 || 2 || 94 || 88 || 6 || 2
|-
| align="left"|  Katar || 3 || 0 || 0 || 3 || 65 || 113 || -48 || 0
|}

Skupina E (Kiel) 

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"| Madžarska || 3 || 3 || 0 || 0 || 89 || 82 || 7 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"| Danska || 3 || 2 || 0 || 1 || 95 || 75 || 20 || 4
|-
| align="left"| Norveška || 3 || 1 || 0 || 2 || 88 || 65 || 23 || 2
|-
| align="left"| Angola || 3 || 0 || 0 || 3 || 64 || 114 || -50 || 0
|}

Skupina F (Stuttgart) 

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Hrvaška || 3 || 3 || 0 || 0 || 108 || 72 || 36 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Rusija || 3 || 1 || 1 || 1 || 94 || 83 || 11 || 3
|-
| align="left"|  Južna Koreja || 3 || 1 || 1 || 1 || 87 || 92 || -5 || 3
|-
| align="left"|  Maroko || 3 || 0 || 0 || 3 || 60 || 102 || -42 || 0
|}

Tekme med izpadlimi ekipami

Skupina I (Lemgo) 

|-
| align="left"|  Ukrajina || 2 || 2 || 0 || 0 || 56 || 45 || 11 || 4
|-
| align="left"|  Argentina || 2 || 1 || 0 || 1 || 50 || 48 || 2 || 2
|-
| align="left"|  Kuvajt || 2 || 0 || 0 || 2 || 48 || 61 || -13 || 0
|}

Skupina II (Lemgo) 

|-
| align="left"|  Norveška || 2 || 2 || 0 || 0 || 61 || 50 || 11 || 4
|-
| align="left"|  Južna Koreja || 2 || 1 || 0 || 1 || 68 || 64|| 4 || 2
|-
| align="left"|  Egipt || 2 || 0 || 0 || 2 || 48 || 63 || -15 || 0
|}

Skupina III (Dortmund/Halle) 

|-
| align="left"|  Brazilija || 2 || 2 || 0 || 0 || 63 || 53 || 10 || 4
|-
| align="left"|  Grenlandija || 2 || 1 || 0 || 1 || 64 || 58 || 6 || 2
|-
| align="left"|  Avstralija || 2 || 0 || 0 || 2 || 48 || 64 || -16 || 0
|}

Skupina IV (Dortmund/Halle) 

|-
| align="left"|  Maroko || 2 || 2 || 0 || 0 || 76 || 55|| 21 || 4
|-
| align="left"|  Angola || 2 || 1 || 0 || 1 || 61 || 59 || 2 || 2
|-
| align="left"|  Katar || 2 || 0 || 0 || 2 || 54 || 77 || -23 || 0
|}

Glavni del

Skupina G I (Dortmund/Halle) 

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Poljska || 5 || 4 || 0 || 1 || 162 || 147 || 15 || 8
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Nemčija || 5 || 4 || 0 || 1 || 157 || 138 || 19 || 8
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Islandija || 5 || 3 || 0 || 2 || 161 || 153 || 8 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Francija || 5 || 3 || 0 || 2 || 142 || 128 || 14 || 6
|-
| align="left"|  Slovenija || 5 || 1 || 0 || 4 || 140 || 165 || -25 || 2
|-
| align="left"|  Tunizija || 5 || 0 || 0 || 5 || 142 || 173 || -31 || 0
|}
Odebeljene ekipe so se kvalificirale v četrtfinale.

Skupina G II (Mannheim) 

|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Hrvaška || 5 || 5 || 0 || 0 || 145 || 128 || 17 || 10
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Danska || 5 || 3 || 0 || 2 || 141 || 134 || 7 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Španija || 5 || 3 || 0 || 2 || 152 || 145 || 7 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| align="left"|  Rusija || 5 || 2 || 0 || 3 || 136 || 142 || -6 || 4
|-
| align="left"|  Madžarska || 5 || 2 || 0 || 3 || 132 || 138 || -6 || 4
|-
| align="left"|  Češka || 5 || 0 || 0 || 5 || 138 || 157 || -19 || 0
|}
Odebeljene ekipe so se kvalificirale v četrtfinale.

Tekme za 9. - 24. mesto

23./24. mesto (Dortmund)

21./22. mesto (Dortmund)

19./20. mesto (Dortmund)

17./18. mesto (Lemgo)

15./16. mesto (Lemgo)

13./14. mesto (Lemgo)

11./12. mesto (Köln)

9./10. mesto (Hamburg)

Zaključni del (Hamburg/Köln)

1. - 4. mesto 
{{Round8-with third
|RD1 = Četrtfinale
|RD2 = Polfinale
|RD3 = Finale
|Consol = 3./4. mesto

|30. januar 2007 - Köln |  Španija |25|  Nemčija |27
|30. januar 2007 - Köln |  Hrvaška |18|  Francija |21
|30. januar 2007 - Hamburg | Poljska|28| Rusija |27
|30. januar 2007 - Hamburg | Islandija |41| Danska |42a'|1. februar 2007 - Köln |  Nemčija |32b|  Francija |31
|1. februar 2007 - Hamburg |  Poljska |36c|  Danska |33

|4. februar 2007 - Köln |  Nemčija|29|  Poljska |24

|4. februar 2007 - Köln |  Francija|27|  Danska |34
}}

 a reziltat po 60min je bil 34-34. Danska je zmagala po 1 podaljšku b rezultat po 60min je bil 21-21, rezultat po 1. podaljšku je bil 27-27. Nemčija je zmagala po 2. podaljšku.
 ''c rezultat po 60min je bil 26-26, rezultat po 1. podaljšku je bil 30-30. Poljska je zmagala po 2. podaljšku.

5.- 8. mesto

Končna uvrstitev 

  Nemčija
  Poljska
  Danska
  Francija
  Hrvaška
  Rusija
  Španija
  Islandija
  Madžarska
  Slovenija
  Tunizija
  Češka
  Norveška
  Ukrajina
  Južna Koreja
  Argentina
  Egipt
  Kuvajt
  Brazilija
  Maroko
  Angola
  Grenlandija
  Katar
  Avstralija

Zunanje povezave 
 
 Uradna stran (nemško)

Viri 

2007 v športu
2007
Športne prireditve v Nemčiji